Alfa (letra), a primeira letra do alfabeto grego
 Alfa (biologia), o estudo da ordem social dos animais superiores e sociais
 Alfa Romeo, uma marca de automóveis italiana
 Serviços ferroviários portugueses:
 Alfa Pendular, actual serviço ferroviário de alta velocidade da CP
 Alfa, antigo serviço ferroviário da CP, que veio a ser substituído pelo Alfa Pendular
 Partícula alfa, ou raio alfa, núcleo do átomo de hélio resultante da emissão alfa
 Emissão alfa, uma forma de decaimento radioativo
 Faculdade ALFA, ou Faculdade Alves Faria, ou simplesmente ALFA, é uma instituição de ensino superior do Centro-Oeste do Brasil
 Versão alfa, em informática, é um produto que ainda está em fase de construção e testes
 Canal alfa, define a opacidade de um pixel numa imagem.

Ver também 
 Alpha

Desambiguação